Olaszország
Sant’Orsola Terme, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Sant’Orsola a Chiaia, templom Nápolyban